И́горь Ви́кторович Мака́ров () — российский предприниматель, президент Международной группы компаний «АРЕТИ». Почётный президент Федерации велосипедного спорта России.  С 2011 года член Руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI).

Биография 
Игорь Макаров родился 5 апреля 1962 года в Ашхабаде, вырос в Туркменской ССР.   

В 1983 году окончил Туркменский государственный университет, после чего был призван в ряды Советской Армии.

В 1979-1986 годах профессионально занимался велоспортом, был членом Олимпийской сборной команды СССР, многократным победителем и призёром всесоюзных и международных соревнований по велоспорту, мастер спорта международного класса. 

В 1986—1989 годах преподавал в Казанском государственном университете.

В нефтегазовой отрасли 
В конце 1980-х годов Макаров занялся бизнесом, пройдя путь от создателя небольшой компании до руководителя крупного международного энергетического холдинга. 

В 1992 году основал и возглавил Международную группу компаний «Итера». Идею этого названия  Игорь Викторович связывает с научным термином «Итерация»  (от латинского iteratio — повторяю), который  в широком смысле обозначает повторение какого-либо действия или явления и применяется для описания поэтапного процесса, в котором результаты выполнения группы операций в рамках каждого этапа используются следующим этапом. В реальности это предполагает слаженную, последовательную, многогранную работу, которая и сделала «Итеру» международным брендом.

20 апреля 1994 года компания подписала контракт с Туркменистаном, означавший вступление в газовый бизнес.

Первая частная газовая компания России и постсоветского пространства не только самостоятельно добывала газ и нефть, но и вела геологоразведку, обустройство новых месторождений. Только в одной Калмыкии в геологоразведку было вложено более 150 млн. долларов. А поскольку стратегические резервы государство оставляло за собой, «частникам» доставались менее ёмкие и более труднодоступные запасы, что вынуждало искать и внедрять современные технологии в производстве. 

«Итера» увеличивала ресурсную базу за счёт месторождений, не входящих в стратегический резерв Российской Федерации, то есть с извлекаемыми запасами не более 50 млрд кубометров. Раньше такие считались невыгодными, их освоение откладывалось. 

С 1998 по 2007 год «Итера» ввела в эксплуатацию 9 газовых месторождений в Западной и Восточной Сибири.

Газификация Свердловской области 
Когда «Итера» начала добывать первый газ и возник вопрос, куда его поставлять, президент «Газпрома» Рэм Вяхирев на селекторном совещании выяснил круг самых проблемных регионов и распорядился отдать частникам  Свердловскую область.  Как объяснял И.В.Макаров, эта область хуже всего платила за газ – было погашено 27% выставленных счетов. Частной компании пришлось перенимать за долги множество предприятий, которые  выстраивались в цепочки смежников, последовательно изготавливающих для следующих в цепочке комплектующие. Несколько звеньев могли быть убыточными, но создание цепочек позволило сохранить предприятия и в конце концов вывести их на прибыль. Самое главное, предприятия продолжали действовать, сохранились рабочие места. Таким образом бизнесы «Итера» стали очень многопрофильными, однако Макаров признавался: "Я горжусь, что мы газифицировали, подняли Свердловскую область и продолжаем поставлять туда газ". 

Макаров выступал за приближение цены газа к мировой, поскольку низкие цены ресурсов не стимулируют производственников экономить их и переходить на новые технологии.  

На конец 2012 года исторический объем добычи на месторождениях, разрабатываемых МГК «ИТЕРА», составлял свыше 265 млрд м³ природного газа, объем реализованного газа — около 600 млрд м³. В состав группы компаний входило 150 предприятий и компаний, представленных в 20 странах СНГ, Западной Европы, Азии, Африки и США.

Признание 
В рейтинге высших руководителей 2010 года газеты «Коммерсантъ» занял III место в номинации «Топливный комплекс».

К середине 2015 года компания Макарова провела ребрендинг и с 2015 года сменила своё название на «АРЕТИ».

Общественная деятельность 
В 2005 году Макаров назначен почётным консулом Республики Беларусь в Москве. 

Он работает в правительственной комиссии по вопросам ТЭКа и воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

С 2008 года — заместитель председателя попечительского совета Федерации велосипедного спорта России.

Макаров поддержал возрождение хоккейного клуба «Динамо Рига» в 2008 году. МГК "ИТЕРА" стала основным спонсором клуба, бюджет которого составлял около 7 млн. долларов в год.

16 июня 2010 года на внеочередном Конгрессе был избран президентом Федерации велосипедного спорта России, получив 29 голосов (64,4 %). Два других кандидата — Юрий Кучерявый и Вячеслав Екимов — получили 11 и 5 голосов соответственно. 14 декабря 2016 года стал Почетным президентом Федерации велосипедного спорта России.

Активно развивает велосипедный спорт в России. В частности, реализована программа «Старт» (передача региональным велофедерациям велосипедов, автомобилей сопровождения и велоформы), лоббируется строительство велотреков, оказывается поддержка велогонкам, проходящим на территории России, продвигает интересы российского велоспорта в Международном Союзе Велосипедистов (UCI).

Один из создателей и основной спонсор профессиональной велокоманды Katusha–Alpecin, успешно выступающей и занимающей лидирующие позиции в высшем дивизионе профессионального велоспорта — Мировом Туре.

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

По поводу скандала Ибица-гейт Макаров заявил: «Я был единственным ребёнком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет».

Награды 
 Орден Александра Невского (?).
 Орден Дружбы народов (7 ноября 2002 года, Белоруссия) — за значительный вклад в развитие экономических связей, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Беларуси и России.
 Медаль Франциска Скорины (12 января 2001 года, Белоруссия) — за значительный вклад в укрепление сотрудничества белорусско-российских культурных связей.
 Орден «Трудовая слава» (15 октября 2002 года, Молдавия) — за значительный вклад в восстановление и техническое перевооружение важных промышленных объектов и заслуги в бесперебойном обеспечении Республики Молдова энергоресурсами.
 Юбилейная медаль «Независимый, Постоянно Нейтральный Туркменистан» (2 декабря 2015 года, Туркменистан) — за заслуги в упрочении независимости, суверенитета и правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, приумножении его международного авторитета, развитии национальной экономики, сфер науки, образования, культуры и искусства, учитывая большой личный вклад в дело укрепления дружественных, братских и добрососедских отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества, а также в ознаменование славного 20-летнего юбилея нейтралитета Туркменистана.
 Медаль Дружба (Монголия).
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского (I и III степени).
 Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (III степени).
 Орден преподобного Сергия Радонежского (III степени).
 Почётный знак «Акинфий Никитич Демидов».
 Почетный знак «За развитие Олимпийского движения в России».
 Занимает 42 место в мировом рейтинге Forbes — 2016.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации велосипедного спорта России
 Биография на сайте АРЕТИ

Велогонщики СССР
Предприниматели России
Выпускники Туркменского государственного университета